Julien Féret – calciatore francese
 R. Féret – nuotatore francese